Der Begriff Digitalpegel steht für 
die physikalische Codierung binärer Signale, siehe Logikpegel
die Aussteuerung von Digitalsignalen, siehe dBFS